Balkan Cup w biegach narciarskich 2019 – kolejna edycja tego cyklu zawodów. Rywalizacja rozpoczęła się 12 stycznia 2019 r. w niskich górach Chorwacji Ravna gora, a zakończyła się 24 marca 2019 r. w tureckim Bolu/Gerede.

Kalendarz i wyniki

Kobiety

Mężczyźni

Klasyfikacje

Uwagi

Bibliografia 
 

2019 w biegach narciarskich
2019 w Europie
Balkan Cup w biegach narciarskich